Barrage de Piedra del Águila en Argentine
 Lac de Piedra del Águila, lac de retenue formé par le barrage
 Piedra del Águila (ville)